bleken (tanden) of bleaching, het bleken van tanden
bleekmiddel voor het chemisch bleken van spullen
bleek (textiel), in de zon op een bleekweide bleken van de was